Словосочетание Премия Фарадея, Приз Фарадея или Медаль Фарадея может обозначать одну из следующих наград за выдающиеся достижения в науке и технике:

 Лекторская премия Фарадея () учреждена в 1867 году и присуждается британским Королевским химическим обществом раз в два-три года за выдающийся вклад в теоретическую или физическую химию.
 Медаль Фарадея () учреждена в 1922 году и присуждается британским  не чаще одного раза в год за выдающиеся научные и инженерно-технические достижения.
 Премия Майкла Фарадея () с 1986 года присуждается ежегодно Лондонским королевским обществом за популяризацию науки в Великобритании.
 Медаль и премия Фарадея (), до 2008 года Медаль и премия Гутри международная награда в области экспериментальной физики, присуждаемая ежегодно Институтом Физики.
 Медаль Фарадея по электрохимии () награда, присуждаемая с 1977 года британским Королевским химическим обществом за выдающиеся работы в области электрохимии, выполненные вне Великобритании.